Донец — многозначное понятие:

Географические названия

Реки 
 Донец — небольшая речка в Великом Новгороде, правый приток Волхова.
 Донец — небольшой приток Дона в Кимовском районе Тульской области.
 Донец — древнерусское (X—XIV века) название реки Уды.
 Липовый Донец — правый приток Северского Донца, Белгородская область.
 Мёртвый Донец — правый, один из пяти крупнейших рукавов дельты Дона при его впадении в Азовское море, Ростовская область.
 Сажной Донец (Сажновский Донец, Сажновый Донец, Сажный Донец) — правый приток Северского Донца, Белгородская область.
 Северский Донец — река юга Восточно-Европейской равнины, правый приток реки Дон. Часто называется просто Донец.
 Сухой Донец — приток Дона, Богучарский район, Воронежская область.
 Сухой Донец — правый, западный, маловодный рукав устья Северского Донца при его впадении в Дон.

Населённые пункты 
 Донец (разрушен) — древнерусский город-крепость на правом, высоком берегу реки Донец (сейчас Уды).
 Донец (Белгородская область) — село в Прохоровском районе, Белгородская область, Россия.
 Донец (Ленинградская область) — деревня в Лужском районе, Ленинградская область, Россия.
 Донец (Орловская область) — деревня в Должанском районе, Орловская область, Россия.
 Донец (Смоленская область) — деревня в Смоленском районе, Смоленская область, Россия.
 Донец (Балаклейский район) — посёлок городского типа, Балаклейский район, Харьковская область, Украина.
 Донец (Змиёвский район) — посёлок, Змиёвский район, Харьковская область, Украина.
 Донец — железнодорожная станция между Ростовом-на-Дону и Таганрогом, Ростовская область.
 Сухой Донец — село в Богучарском районе, Воронежская область.
 Червоный Донец — до 2016 г. название посёлка городского типа Счастливое в Изюмском районе Харьковской области.

Наименование 
 «Донец» — канонерская лодка Черноморского флота.

Фамилия 
 Донец (фамилия) — фамилия:
 Донец, Александр Алексеевич — советский военачальник, генерал-майор.
 Донец, Александр Дмитриевич — советский и украинский инженер.
 Донец, Анатолий Дмитриевич — советский инженер.
 Донец, Андрей Анатольевич — украинский футболист.
 Донец, Зинаида Сергеевна — паразитолог.
 Донец, Михаил Иванович — украинский певец.
 Донец, Никита Борисович — российский хоккеист.
 Донец, Татьяна Анатольевна — украинский политик.
 Донец, Станислав Юрьевич — российский пловец.
 Донец-Захаржевские — дворянский род потомков казацкого полковника XVII в. Григория Донца, основавшего город Изюм.

Другие значения 
 Донец — донской казак; в узком смысле — военнослужащий Донской армии.
 Башня Донец — башня Смоленского Кремля.

См. также 

 Усть-Донецк
 Донецк (значения)
 Донецкое
 Задонецкое